Remer steht für:

 Remer, keltischer Volksstamm
 Remer (Minnesota), Ort im Cass County

Remer ist der Familienname folgender Personen:

 Julius August Remer (1738–1803), deutscher Historiker
 Otto Ernst Remer (1912–1997), deutscher Wehrmachtsoffizier und rechtsextremer Publizist
 Richard Remer (1883–1973), US-amerikanischer Geher
 Tim Remer (* 1985), niederländischer Handballspieler
 Wilhelm Hermann Georg Remer (1775–1850), deutscher Mediziner
 Willi Remer (1908–??), deutscher Moderner Fünfkämpfer
 Wolfgang Remer (1945–2021), deutscher Sportfunktionär

Siehe auch:
 Rehmer
 Remer-Prozess
 Remmer